Televizijska serija Pisarna je lahko:
 Pisarna (britanska TV-serija)
 Pisarna (ameriška TV-serija)
 Pisarna (indijska TV-serija)
 Pisarna (čilska TV-serija)